Jonathan Píriz (Montevidéu, 2 de outubro de 1986), é um futebolista, meio-campo uruguaio. O atleta iniciou sua carreira profissional em 2004, atuando pelo Peñarol e em 2009 passou a defender o Centro Atlético Fénix.

Ligações externas
Goal.com

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Centro Atlético Fénix